

Рефия — женское турецкое имя арабского происхождения.

Рефия Султан 
 Рефия Султан (1842—1880) —  дочь османского султана Абдул-Меджида от Гюльджемаль Кадын Эфенди.
 Рефия Султан (1891—1938) —  дочь османского султана Абдул-Хамида II от  Сазкар Ханым Эфенди.

Примечания